Пыталовские Хутора — деревня в России, в Пыталовском районе Псковской области. Входит в состав Утроинской волости.

Деревня расположена вдоль южной границы города Пыталово.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав Пыталовской волости (как её центр с 1995 до 2005 года), объединённой затем с Жоговской волостью в Утроинскую с центром в деревне Стехны.

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района